Calla puede referirse a:

Calla: un género de plantas de la familia de las Araceae.
Calla: un grupo de rock estadounidense.
Calla: una película surcoreana de Song Hae-Seong.